Wijkagent, ook wel buurtagent genoemd
 Echte Verhalen: De Buurtpolitie, een Vlaamse televisieserie